Paraphronima är ett släkte av kräftdjur. Paraphronima ingår i familjen Paraphronimidae. 

Paraphronima är enda släktet i familjen Paraphronimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Paraphronima